Trebež je lahko:

 Trebež, Občina Brežice
 Trebež, Občina Ivančna Gorica
 Trebež, zaselek vasi Gorica pri Raztezu, Občina Krško
 Trebež, Občina Jasenovac, Hrvaška
 Trebež, Koroška Bela, del naselja
 Trebež, reka